Каштанов — русская фамилия; имеет женскую форму :

Известные носители 
 
 
 Каштанов, Андрей Валерьевич (1980) — украинский самбист и дзюдоист.
 
 Каштанов, Владимир Константинович (1973) — советский и казахстанский футболист.
 Каштанов, Николай Семёнович (1938) — советский футболист, нападающий.
 Каштанов, Пётр Васильевич (более известен как Михаил Васильевич Шатов; 1920—1980) — советский военнослужащий, власовец, американский библиограф.
 
 Каштанов, Станислав Александрович (1984) — украинский и российский профессиональный боксёр.



См. также 
 
 
 
 
 
 Каштановский